Selim kan avse:

 Selim (namn) – ett arabiskt mansnamn
 Sulema (vattendrag i Armenien),

Personer med namnet Selim
tre sultaner av Osmanska riket:
Selim I (1512-1520)
Selim II (1566-1574)
Selim III (1789-1807)
Selim Ishmaku, albansk musiker och dirigent
Selim Karlebo, svensk ingenjör och företagare
Selim A. Lindqvist, finländsk arkitekt
Selim Gabriel Linsén, finländsk tonsättare
Selim Palmgren, finländsk pianist och tonsättare

Övrigt 
rollfiguren Selim Pascha i operan Enleveringen ur Seraljen.